Sent Sever (Alts Pirineus), municipi francès al departament dels Alts Pirineus (regió de Migdia-Pirineus)
 Sent Sever (Avairon), municipi francès al departament de l'Avairon (regió de Migdia-Pirineus)
 Sent Sever (Gironda), municipi francès al departament de la Gironda (regió de l'Aquitània)
 Sent Sever (Landes), municipi francès al departament de les Lanas (regió d'Aquitània)
 Cantó de Sent Sever, cantó francès al districte de Mont de Marsan (departament de les Landes)